Neochetina är ett släkte av skalbaggar. Neochetina ingår i familjen Erirhinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Neochetina